Uros steht für
Urus, südamerikanische Ethnie
Uroš, serbischer Vorname 
Siehe auch
Urrós